El término río Marne puede referirse a:

 Río Marne, curso fluvial que atraviesa a Australia.

 Río Marne, curso fluvial que atraviesa a Francia.